Рудольф Альфред Майднер (, , Вроцлав — , Лидингё) — шведский экономист.

Биография 
Родился в семье Альфреда Майднера и Элизы Бандман. Как еврей и социалист был вынужден бежать из нацистской Германии после поджога Рейхстага в Берлине в 1933 году. В 1937 году он вступил в брак с Эллой Йоргенссен (), а в 1943 году стал гражданином Швеции.

Учился у известного экономиста и нобелевской лауреата Гуннара Мюрдаля. Получил доктора в 1954 году защитил диссертацию по теме «Шведский рынок труда в условиях полной занятости».

Большую часть своей трудовой жизни работал исследователем в шведской Конфедерации профсоюзов.

В 1951 году Рудольф Майднер вместе с Йоста Реном стал автором Модели Рена-Майднера, согласно которой в Швеции в послевоенные десятилетия было построено государство всеобщего благосостояния.

В 1976 году стал одним из авторов «плана Мейднера», который предусматривал постепенный переход предприятий под контроль рабочих. Согласно этому плану, часть прибыли предприятий должна была перечисляться в «заработные фонды», из которых в течение нескольких десятилетий должен был идти выкуп акций компании, пока рабочие не получили бы полного контроля над предприятиями. Сопротивление либералов внедрению этого плана заставило шведских социал-демократов отказаться от него.

В 1997 году удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом — Иллис Кворум.

Примечания

Ссылки 
 Rudolf Meidner, «Why Did the Swedish Model Fail?» (Socialist Register, 1993)
 Robin Blackburn, «Rudolf Meidner, A Visionary Pragmatist»
 Peter Gowan, «The Radical Reformist» (Jacobin, 2018)
 Anna Hedborg / Rudolf Meidner: Modell Schweden. Erfahrungen einer Wohlfahrtsgesellschaft. Campus, Frankfurt am Main 1984.
 Günter Schmidt; Rudolf Meidner (1914—2005): Visionär der Wirtschaftsdemokratie. In: WZB-Mitteilungen, Heft 111, März 2006, S. 49.

Экономисты XX века
Экономисты Швеции
Социалисты Швеции
Социал-демократы Швеции
Награждённые медалью Иллис кворум
Члены Шведской королевской академии инженерных наук
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии